Neodeta är ett släkte av fjärilar. Neodeta ingår i familjen Uraniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Neodeta